Il singolare del torneo di tennis Pilzen Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Rikl che ha battuto in finale Younes El Aynaoui 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 David Rikl (Campione)
 Andrew Ilie (primo turno)
 David Škoch (quarti di finale)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)

 Younes El Aynaoui (finale)
 Dinu Pescariu (semifinali)
 Emanuel Couto (secondo turno)
 Carlos Gómez Díaz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilzen Challenger 1995